Крейзи (фильм, 1989) — короткометражный фильм, СССР, режиссёр Сергей Газаров.
 Крэйзи (фильм) — фильм США, 2005 год, режиссёр Барбара Коппл.